Sun Jun (Tres Regnes), regent per l'emperador Sun Liang de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes
 Sun Jun (bàdminton), jugador xinès de bàdminton
 Sun Jun (bàsquet), jugador xinès de bàsquet